Die Generali Ladies Linz 2008 war die 18. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Linz, Österreich. Es war als Turnier der Kategorie Tier II Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 20. bis 26. Oktober 2008 statt.

Das Dameneinzel gewann Ana Ivanović gegen Wera Swonarjowa mit 6:2, 6:1. Im Damendoppel siegten Katarina Srebotnik / Ai Sugiyama gegen Cara Black / Liezel Huber mit 6:4, 7:5.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2008
2008